Діонея — інша назва богині Діони.
 Діонея — інша назва рослини венерина мухоловка.